Die European Open 2019 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Oktober 2019 in Antwerpen stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die Intrum Stockholm Open sowie in Moskau der VTB Kremlin Cup gespielt, die genau wie das Turnier in Antwerpen zu Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Titelverteidiger waren im Einzel Kyle Edmund sowie im Doppel die Paarung Nicolas Mahut und Édouard Roger-Vasselin.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. Oktober 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 134 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Antwerpen